

Musica 
 At the Movies – album dei Creedence Clearwater Revival del 1985
 At the Movies – album di James Galway del 1992
 At the Movies – album di Stanley Clarke del 1995

Televisione 
 At the Movies with Ebert & Roeper – programma televisivo statunitense